Козацькі могили — Національний історико-меморіальний заповідник «Поле Берестецької битви», комплекс пам'яток в селі Пляшева Рівненської області.
 Козацькі могили (заповідне урочище) — болотне заповідне урочище місцевого значення в Україні, Радивилівський район, Рівненська область.